Fredrik August av Oldenburg kan syfta på:

 Fredrik August I av Oldenburg (1711-1785), hertig av Oldenburg från 1773
 Fredrik August II av Oldenburg (1852-1931), storhertig av Oldenburg 1900-1918